Le terme faucheur peut faire référence à :

 un arachnide, Opiliones dont Phalangium opilio
 les faucheurs d'OGM : individus combattant la recherche et la production d'OGM en détruisant les pieds des plantes génétiquement modifiées avant leur fructification
 autre nom donné à la mort
 Le Faucheur, est le onzième livre des Annales du Disque-monde de l'écrivain anglais Terry Pratchett
Homonymie
 Faucheurs, ou Reapers, antagonistes du jeu vidéo The World Ends With You